Die Frankfurt-Hanauer Eisenbahn bezeichnet

 die ehemalige private Frankfurt-Hanauer Eisenbahn-Gesellschaft
 die Stammstrecke dieser Gesellschaft, siehe Bahnstrecke Frankfurt–Hanau
 die Nordmainische S-Bahn, ein Ausbauprojekt für die S-Bahn Rhein-Main

Siehe auch:
 Frankfurt-Bebraer Eisenbahn
 in ihrem Abschnitt zwischen Frankfurt und Hanau, siehe Bahnstrecke Hanau–Frankfurt
 Südmainische S-Bahn